Купата на европейските шампиони 1987/88 е 33-то издание на турнира. 32 клубни отбора участват в него, в това число 31 национални шампиона от предходния сезон и Порто като носител на трофея.

Участниците играят в чист турнирен формат със срещи на разменено гостуване (изключение: финалът) за короната на европейския клубен футбол. При равенство след двете срещи се гледа правилото за гол на чужд терен. Ако и там има равенство, при втората среща се изиграват и продължения и евентуално като краен изход се достига до изпълнение на дузпи.

Финалът се играе на 25 май 1988 г. на Некарщадион в Щутгарт пред 70.000 зрители.

ПСВ Айндховен държи с тази титла рекорда за най-лошо представяне на победител, след като от четвъртфиналната фаза до финала включителн не постига нито една победа, а продължава с голове на чужд терен.

1. Кръг 
Първите срещи се състоят на 16 септември, а реваншите са на 30 септември 1987 г.

1 Служебна победа, присъдена от УЕФА, тъй като Партизани Тирана е дисквалифиран заради нападение срещу съдията.

2. Кръг 
Първите срещи се състоят на 21 октомври, а реваншите са на 4 ноември 1987 г.

Четвъртфинал 
Първите срещи се състоят на 2 март, а реваншите са на 16 март 1988 г.

Полуфинал 
Първите срещи се състоят на 6 април, а реваншите са на 20 април 1988 г.

Финал

Вижте също 
 Купа на носителите на купи 1987/88
 Купа на УЕФА 1987/88

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за КЕШ 1987/88
 Детайли на мачовете за сезон 1987/88 в rsssf.com

Европейска шампионска лига